Pemper ist der Familienname folgender Personen:

 Mieczysław Pemper (1920–2011), polnisch-jüdischer KZ-Häftling und Zeitzeuge
 Monika Pemper (* 1986), kroatische Fußballspielerin